Чантада () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Чантада. Занимает площадь 176,7 км². Население — 8951 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial

Города Луго
Муниципалитеты Луго